Bukowa Góra (Poméranie-Occidentale)
 Bukowa Góra (Varmie-Mazurie)